El término SPR es el acrónimo, en esta enciclopedia:

 de la vacuna triple vírica, por las enfermedades a las que ataca en el orden Sarampión-Parotiditis/paperas-Rubéola;
 del Sistema Público de Radiodifusión del Estado Mexicano, de México.